Чернишо́в Денис Вікторович (нар. 11 липня 1974, Харків, Українська РСР, СРСР) — економіст, колишній український політичний діяч. Заступник Міністра юстиції України з 19 жовтня 2016 по 11 вересня 2019 року. Кандидат юридичних наук

Освіта, початкова кар'єра 

Після отримання середньої освіти вступив до Київського державного економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства» та у 1996 році у цьому ж навчальному закладі здобув ступінь магістра ділового адміністрування.

У 2018 році вступає до магістратури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2010 році здобуває ступінь магістра права.

У жовтні 2019-го року отримує ступінь кандидата юридичних наук. Назва дисертації «Адміністративно-правові засади пробаціі в Україні».

Трудову діяльність у 1996 року розпочав на посаді економіста 2-ї категорії Державного експортно-імпортного Банку України (далі — Укрексімбанк), де продовжив працювати до 2010 року на керівних посадах.

З 2010 по 2015 рік обіймав керівні посади в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

З жовтня 2016 по вересень 2019 року обіймає посаду заступника Міністра юстиції України. 

Вересень 2019 — березень 2020 — радник голови правління ПАТ АБ «Укргазбанк». 

З березня 2020 — по теперішній час заступник голови ПАТ АБ «Укргазбанк».

Політична діяльність 
19 жовтня 2016 року призначений на посаду заступника Міністра юстиції України. 11 вересня 2019 року синхронно зі складом Кабміну подав у відставку з посади за власним бажанням.

Реформа пенітенціарної системи України 
З метою оптимізації діяльності органів системи юстиції Кабінет Міністрів України у 2016 році прийняв постанову, якою ліквідував Державну пенітенціарну службу, а її повноваження передав Міністерству юстиції.

Відповідальним за реалізацію реформи пенітенціарної системи призначено заступника Міністра юстиції Дениса Чернишова, обов’язками якого є координація та контроль діяльності.

Проміжні результати реформи

 Об’єднані обласні управління у 6 Міжрегіональних управлінь, що суттєво зменшило бюрократичний апарат та зробило систему прозорішою.

 Розпочато реалізацію реформи медичної служби. Основна мета – зробити лікаря незалежним від керівника колонії. Для цього в Міністерстві створене медичне управління, яке контролюватиме всіх лікарів системи. Надалі ж медична служба має бути підпорядкована Міністерству охорони здоров’я.

 У лютому 2017 році відкрито Центр ювенальної пробації в м. Київ. Це перший центр, який є частиною офіційної організаційної структури органа пробації, що входить до складу Міністерства юстиції України.

 Планується відкриття Центрів ювенальної пробації в Одесі, Рівному, Дніпрі, Миколаєві, Житомирі та Маріуполі. 

 У структурі Міністерства юстиції України створено Відділ інспектування дотримання прав людини в пенітенціарних установах.

Заходи, вжиті Департаментом організаційного забезпечення діяльності служб ДКВС
 Проаналізовані системні порушення прав людини, виявлені в ході моніторингових візитів представників Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини та Європейського Комітету проти тортур. До міжрегіональних управлінь надіслані вимоги з метою наближення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, до європейських стандартів.
 Вивчено стан профілактики та попередження самогубств. Керівникам територіальних органів надісланий відповідний огляд із зазначенням напрямків діяльності.
 Проаналізовано стан забезпечення нагляду за засудженими, які відбувають покарання у виправних центрах, виправних колоніях мінімального рівня безпеки та дільницях соціальної реабілітації. Керівникам територіальних органів надісланий відповідний огляд із зазначенням напрямків діяльності.
 Проаналізовано стан профілактики та попередження втеч засуджених з-під охорони. На місця надісланий відповідний огляд із зазначенням конкретних заходів реагування.
 Для забезпечення правопорядку під час новорічних свят у період з 19 грудня 2016 року по 9 січня 2017 року проведені спеціальні операції «Заслон» та «Щит».
 Відбувся візит Європейського комітету проти тортур в Україну (21-30) листопада 2016 р.

Підготовлено
 зміни до Правил внутрішнього розпорядку СІЗО та проект наказу Мін’юсту «Про затвердження Порядку доступу засуджених до мережі Інтернет»;
 зміни до Порядку проведення службових розслідувань у ДКВС, Порядку та обліку в установах виконання покарань та СІЗО заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, Порядку здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиного інформаційної системи МВС, Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання її результатів у кримінальному провадженні, відомчих нормативних документів щодо організації оперативно-розшукової діяльності в ДКВС України.
 пропозиції до проекту Закону «Про пенітенціарну систему» з удосконалення порядку безперешкодного відвідування установ та розширення категорій осіб, яких можливо залишати у СІЗО для роботи з господарського обслуговування.

Ініційовано внесення змін до
 постанови КМУ №1662 «Про затвердження переліку професійних захворювань» щодо визнання туберкульозу професійним захворюванням у персоналу органів та установ;
 законів «Про військовий обов'язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Ухвалення Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

Закон України «Про Вищу раду правосуддя», ухвалений Парламентом 21 грудня 2016 року, покликаний розв’язати одвічні проблеми пенітенціарної системи, пов’язані з оперативним реагування на кримінальні правопорушення як з боку адміністрації закладів відбування покарань, так і з боку засуджених, об’єктивним розслідуванням справ та покаранням винних.

Саме ця частина реформування пенітенціарної системи є пріоритетною для Міністерства юстиції, адже включення слідчих підрозділів органів Державної кримінально-виконавчої служби до системи органів досудового розслідування, насамперед, дозволить дисциплінувати та навести порядок у тюрмах, значно знизити кількість злочинів та підвищити рівень відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, які вчиняються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам в 2018 році 

27.06.2018 підписав наказ №2059/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року N 2438/5".

Зміни, внесені до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам прямо направлені на безпрецедентне обмеження прав користувачів архівів, чітко гарантованих статтею 20 Закону України «Про Національний архівний фонд». Зокрема, прибрана норма про заборону стягування прямої чи опосередкованої оплати за самостійне виготовлення копій документів. Крім того, внесено безліч штучних обмежень, які до збереження документів ніякого відношення не мають. Зокрема, обмеження на копіювання справ, більших ніж формат А4 та товщі ніж 4см.

Сім'я 
Одружений, має доньку.

Примітки

Посилання 

Сайт Міністерства юстиції України https://web.archive.org/web/20170203182501/https://minjust.gov.ua/ua

Публічна сторіна на Facebook https://www.facebook.com/DenysChernyshov.official/ 

Канал на YouTube https://www.youtube.com/channel/UC2dYJjVN8Zyf749a3Tj1Ypg  

Сторінка у Twitter: https://twitter.com/D_Chernyshov 

Блог «Цензор. НЕТ» http://censor.net.ua/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/391459/sortby/date 

Уродженці Харкова
Українські банкіри
Українські економісти
Заступники міністрів України